Gárdonyi Zoltán (1906–1986) zeneszerző
 Gárdonyi Zoltán (1939–2019) tájfutó